Jefremiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jefremiwka (Nowyj Buh), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh
 Jefremiwka (Perwomajskyj), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj